Drott kan avse:

Drott – Varumärke för tändkulemotorer från Pythagoras motorfabrik i Norrtälje
Drott (1877) – ett fartyg och kungaskepp som blev mest bekant när hon användes för Oscar II:s räkning
M/Y Drott – svenskt fritidsfartyg i stål
BK Drott - tidigare fotbollsklubb hemmahörande på Raus Plantering i Helsingborg
HK Drott – en handbollsklubb från Halmstad bildad 1936
IF Drott – en idrottsförening från Jakobstad, Österbotten
Drott (titel) – under fornnordisk tid en man som hade ett krigsfölje
Drott – en sagodrottning, syster till Dan den högmodige och gift med Domar